Мохаве (Mohave, Mojave) — вымирающий кочими-юманский язык, на котором говорит народ мохаве, который проживает в резервациях Форт-Мохаве (30-35 человек) и Колорадо-Ривер (35-50 человек) на границе штатов Калифорния-Аризона в США. Примерно 70 % говорящих проживают в Аризоне, в то время как 30 % живут в Калифорнии.

Ссылки 
 Мохаве на Ethnologue
 Mojave language overview at the Survey of California and Other Indian Languages
 OLAC resources in and about the Mohave language
 California Language Archive: «Mojave» 
 World Atlas of Language Structures: Mojave
 Mojave basic lexicon at the Global Lexicostatistical Database
 Mohave Indian Language (Mojave)
 
 

Языки США
Языки юман-кочими